Lusatia ist:

 die lateinische und englische Bezeichnung für die Lausitz
 der Name eines Bautzener Verlages, siehe Lusatia Verlag
 der Name einer Leipziger Studentenverbindung, siehe Corps Lusatia Leipzig
 der Name einer ehemaligen Breslauer Studentenverbindung, siehe Corps Lusatia Breslau